Михаи́л Михайлович Ковалёв (; род. 2 мая 1947, д. Новая Вёска, Докшицкий район, Витебская область) — белорусский учёный-экономист, математик, аналитик, доктор физико-математических наук (1993), профессор (1994). Преподаватель экономического факультета Белорусского государственного университета и заведующий кафедрой аналитической экономики и эконометрики.

Биография 
Родился 2 мая 1947 года в деревне Новая Вёска, Докшицкий район Витебской области.

В 1969 году окончил математический факультет БГУ. В 1973 году окончил аспирантуру БГУ, защитив кандидатскую диссертацию по методам оптимального планирования.

В 1980—1981 году стажировался в Парижском университете, в 1991 году — в Монреальском университете.

В 1993 году защитил докторскую диссертацию, посвящённую методам оптимального принятия решений, в Институте кибернетики имени В. М. Глушкова, Киев, на тему «Выпукло-матроидные структуры в дискретной оптимизации и эффективных градиентных алгоритмах».

С 1973 года работает в БГУ на должностях ассистента, доцента, заведующего кафедрой автоматизированных систем управления и проектирования. (в середине-второй половине 80-х некоторое время был заведующим кафедрой системного программирования ФПМ БГУ)

С 1999 года по 2018 год — декан экономического факультета БГУ, заведующий кафедрой экономической информатики и математической экономики БГУ (кафедра аналитической экономики и эконометрики БГУ с 2013 года).

Работал гостевым профессором в университетах Болгарии, Германии, Нидерландов, Кубы, Польши, Франции, Швеции.

Регулярно выступает в качестве эксперта на страницах ведущих белорусских СМИ.

Библиография 
Автор более 400 научных трудов в области кибернетики, информатики, системного анализа, оптимального управления и планирования экономических процессов, принятия оптимальных решений, в том числе автор и соавтор более 10 монографий, 6 из которых переведены и изданы за рубежом.

 Дискретная оптимизация. Минск, БГУ, 1977.
 Матроиды в дискретной оптимизации. Минск, 1987.
 Схемотехническое и топологическое проектирование (совместно с Н. Н. Писаруком) Минск, БГУ 1990.
 Аптымальныя рашэннi ў эканоміцы (совместно с М. А. Воробьевым и Н. А. Наумовичем) Мн.: БГУ, 1991.
 Wirtschaftmathematik. Bestimmung optimaler losunger mit PC. (совместно с V.Hoppe), Ilmenau, 1992, 53s.
 10 Уроков актуарной математики для инвесторов. (совместно с О. Казанцевой) Мн.: АББ, 1998, 70 с.
 Сучаснае лінейнае праграмаванне (совместно с Н. Н. Писаруком) Мн.: БГУ, 1998, 260 с.
 Финансово-экономические расчеты: анализ инвестиций и контрактов (совместно с Э. Т. Аванесовым, В. Г. Руденко) — Мн.: БГУ, 1998. — 228 с.
 Дин Жуджунь, Ковалёв М. М. Путь к рыночной экономике (китайская модель реформ): монография. Минск: Изд. центр БГУ, 2005. — 383 с.

Награды и премии 
 Серебряная медаль ВДНХ СССР (1991)
 Отличник высшего образования (1997)
 Заслуженный деятель науки Республики Беларусь (2001)
 Стипендия Президента Республики Беларусь деятелям науки (2002—2003)

Ссылки 
 Биография на сайте БГУ 
 Биография на Белорусском экономическом портале
 Биография в Электронной энциклопедии (на белорусском) 
 Персональная страница на сайте Экономического факультета БГУ 

Выпускники механико-математического факультета Белорусского государственного университета
Деканы Белорусского государственного университета
Доктора физико-математических наук
Экономисты Белоруссии
Заслуженные деятели науки Республики Беларусь